Lacroix ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand der Mondvorderseite, nördlich der Wallebene Schickard.
Der Kraterrand ist mäßig erodiert. Im Südosten wird er durch den Nebenkrater Lacroix J überlagert. Das Kraterinnere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Sylvestre Lacroix offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Lacroix auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)